Ладожский тип () — антропологический тип европеоидной расы. Термин введён американским антропологом К. Куном (1939), используется также американским расовым теоретиком Р. Маккалоком. Другими антропологами не выделялся.

Происхождение  
К. Кун полагал, что этот тип представляет собой потомков мезокефального или брахикефального населения, населявшего Северную Европу к востоку от Балтийского моря во время существования культуры гребенчатой керамики ().
Ладожский тип образовался в результате смешения частично монголоидного брахикефального элемента с мезокефальными формами генерализованного верхнепалеолитического вида.

Характеристика и подтипы 

Характеризуется брахикефалией, несколько уплощённым лицом и светлой пигментацией.

К. Кун выделял два вида ладожского типа:
 неодунайский: сильно смешанный с древним неолитическим дунайским типом, в меньшей степени с другими элементами;
 восточнобалтийский: сильно смешанный с типом кордид, нордиками железного века и остатками западного палеолитического населения.

Распространение  

В неодунайской форме распространён в Восточной Европе, с многочисленными локальными вариантами.
В восточнобалтийской форме составляет господствующее население большой части Финляндии и прибалтийских государств.

По Р. Маккалоку, ладожский тип распространён среди финно-угорских народов, а также у восточных славян (35 %), поляков (10 %) и прибалтийских народов (5 %).

Примечания

Ссылки 
 Ugrian-speakers of Ladogan-racial Type
 Carleton S. Coon. The Races of Europe (1939)

Европеоидная раса
Палеоантропология Европы